Benassi ist der Familienname folgender Personen:

 Agostinho Francisco Benassi (1868–1927), brasilianischer römisch-katholischer Bischof
 André Benassi (* 1937), brasilianischer Rechtsanwalt und Politiker
 Benny Benassi (eigentlich Marco Benassi; * 1967), italienischer Sänger und DJ

 Massimiliano Benassi (* 1979), italienischer Fußballtorhüter
 Maximilian Benassi (* 1986), italienischer Kanute
 Memo Benassi (1891–1957), italienischer Schauspieler
 Pietro Benassi (* 1958), italienischer Diplomat